Le klug peut être :

 Le Kloug aux marrons

Patronymes 
 Aaron Klug (1926-2018), physicien et chimiste anglais
 Annette Klug (1969-), fleurettiste allemande
 Chris Klug (1972-), snowboardeur américain
 Ekkehard Klug (1956-), homme politique allemand
 Georgina Klug (1984-), joueuse argentine de volley-ball et de beach-volley
 Johann Christoph Friedrich Klug (1775-1856), entomologiste allemand

Voir aussi 
 Luttenberger*Klug, duo de pop  autrichien.

Homonymie de patronyme
Patronyme juif